

Pessoas
Louis Comfort Tiffany

Localidades

Comfort (Texas)

Outros
Comfort (Unilever)

Desambiguação